České příjmení Anděl či Andělová mělo v roce 2011 v Česku 2 514 osob, nejvíce v Praze (310), Jihlavě (82) a Trunově (65).

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Antonín Anděl (1880–?) – český hudební skladatel a sbormistr
 Bedřich Anděl (1821–1895) – český daguerrotypista, litograf, malíř, fotograf, grafik a miniaturista
 Jaroslav Anděl – více osob
 Jiří Anděl – více osob
 Jonny Anděl (* 1986) – český režisér, hudební skladatel a hudební producent
 Karel Anděl – více osob
 Michal Anděl (* 1946) – český lékař, profesor UK
 Pavel Anděl (* 1966) – český herec a moderátor
 Pavel Anděl Pokorný – český folkový hudebník
 Rudolf Anděl (1924–2018) – historik a pedagog

Fiktivní postava:

 Gustav Anděl – ve filmových komediích Bořivoje Zemana Dovolená s Andělem a Anděl na horách, ztvárnil Jaroslav Marvan
 kpt. Petr Anděl – v seriálu české televize Případy prvního oddělení na ČT1, ztvárnil Petr Stach

Česká příjmení